Облучье — название населённых пунктов в России:

 Облучье — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Облучье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Облучье — поселок в Чернском районе Тульской области.
 Облучье — город в Еврейской автономной области, административный центр Облученского района.